MNW oder mnw steht für:
MNW Music, eine schwedische Musik-Gesellschaft
Movies Now, ein indischer englischer Film-Kanal
ISO 639-3 code für Mon (Sprache), eine austroasiatische Sprache in Birma und Thailand

MNW ist eine Abkürzung für:
Nationalmuseum Warschau
Müritz Nationalpark Wanderweg
mittlerer niedrigster Wasserstand
mittlerer Niedrigststand
Mittelniedrigwasser
mittleres Niedrigwasser

Abkürzung